Влади́мир Васи́льевич Смирно́в:
 Смирнов, Владимир Васильевич (1849—1918) — российский генерал от инфантерии.
 Смирнов, Владимир Васильевич (1856—?) — российский морской офицер, капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения.
 Смирнов, Владимир Васильевич (1902—1943) — советский военный лётчик, полковник, Герой Советского Союза.